Август Герольд (; ) — немецкий селекционер винограда.

Биография 
Родился  в Неккарзульме. В 1925 году закончил сельскохозяйственный колледж Гогенгейма (ныне Гогенгеймский университет) и почти сразу, с 1926 года, приступил к работе на селекционной станции в Наумбурге, где проработал до 1928 года.

С 1928 года возглавлял виноградарскую селекционную станцию в Вайнсберге, которая тогда называлась  ().

В 1941 году был призван в Вермахт и отправлен на Восточный фронт, где и попал в плен. Из плена вернулся в 1948 и снова приступил к работе на селекционной станции в Вайнсберге, которая теперь называлась  (), где трудился до своего ухода на пенсию в 1964 году.

Умер  в Неккарзульме.

Научная деятельность 
Основной вклад Герольда в виноградарство, это научно обоснованная программа выведения сортов винограда, результатом которой были такие сорта, как Хельфенштейнер, Герольдребе, Дорнфельдер и Кернер.

Примечания 

Селекционеры винограда
Селекционеры Германии